Государственная премия:

 Государственная премия Российской Федерации
 Государственная премия Российской Федерации для молодых учёных за выдающиеся работы в области науки и техники
 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
 Государственная премия РСФСР
 Государственная премия СССР
 Государственная премия Украинской ССР им. Тараса Шевченко
 Государственная премия Украины в области архитектуры
 Государственная премия Украины в области науки и техники
 Государственная премия Украины в области образования
 Государственная премия Украины имени Александра Довженко
 Государственная премия Вьетнама
 Государственная премия Азербайджанской ССР

См. также 
 Демидовская премия (неправительственная)
 Ленинская премия
 Сталинская премия